Limburg an der Lahn, een stad in Hessen, Duitsland.
Limburg (Belgische stad) (Frans: Limbourg), een plaats in de provincie Luik.